Furmanowka (russisch ) ist der Name folgender Dörfer und ländlicher Siedlungen in Russland:
 Furmanowka (Kaliningrad, Nesterow), in der Oblast Kaliningrad, Rajon Nesterow (bis 1928 Alt Kattenau, 1928–1946 Neu Trakehnen, Kreis Stallupönen/Ebenrode, Ostpreußen)
 Furmanowka (Kaliningrad, Polessk), in der Oblast Kaliningrad, Rajon Polessk (bis 1946: Friedrichsburg, Kreis Labiau, Ostpreußen)
 Furmanowka (Saratow), in der Oblast Saratow
 Furmanowka (Krim), Dorf in der Autonomen Republik Krim

Siehe auch:
 Furmaniwka (Begriffsklärungsseite), ukrainische Entsprechung